Батур — форма тюрко-монгольского почётного титула и имени багатур.

Носители 
 Батур — монгольский или тюркский мурза, выехавший из Большой Орды к вел. кн. Фёдору Ольговичу Рязанскому, родоначальник Леонтьевых и Петрово-Соловых.
 Батур-Хунтайджи (Эрдэни-Батур) (ум. около 1660) — правитель Ойратского ханства.

Топонимы 
 Гунунг-Батур — вулкан на о. Бали
 Батур — озеро там же

См. также 
 Батыр
 Батура — «каланча» на рязанском диалекте
 Батура — долинный древовидный ледник на З. Каракорума
 Стефан Баторий
 Батура